Il singolare del Men's Rimouski Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Fritz Wolmarans era il detentore del titolo.

Vasek Pospisil ha battuto in finale Maxime Authom 7–6(8–6), 6–4.

Teste di serie

 Tatsuma Itō (semifinali)
 Vasek Pospisil (campione)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Dominik Meffert (primo turno)

  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Maxime Authom
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Stéphane Bohli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Men's Rimouski Challenger 2012